Stati Uniti d'America
Koshkonong – città della Contea di Oregon, Missouri
Koshkonong – città della Contea di Jefferson, Wisconsin